Adenostoma är ett släkte av rosväxter. Adenostoma ingår i familjen rosväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rosväxter
Adenostoma